Staphylotrichum är ett släkte av svampar. Staphylotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Staphylotrichum